Nasavrky est un toponyme qui peut désigner :

Nasavrky, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Nasavrky, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Nasavrky, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie